Trichotocepheus är ett släkte av kvalster. Trichotocepheus ingår i familjen Otocepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Trichotocepheus